Битка за Доњецки аеродром је догађај из рата на истоку Украјине који може да се односи на:

 прву фазу битке
 другу фазу битке